Denumirea de Sokolovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sokolovo, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Sokolovo, un sat în comuna Balcik, regiunea Dobrici;
 Sokolovo, un sat în comuna Dreanovo, regiunea Gabrovo;
 Sokolovo, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci.